Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 2022 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi

Lauréats 
En double mixte, pour leur première association, Ena Shibahara et Wesley Koolhof remporte le titre en écartant en finale la paire Ulrikke Eikeri - Joran Vliegen. Ils remportent ainsi leur  titre respectif dans la discipline.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Double mixte des Internationaux de France
France Double messieurs
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2022